Tõstamaa (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Tõstamaa (plaats), een plaats in Estland, gemeente Pärnu